Paranggupito kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Paranggupito, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Paranggupito, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar